PPT est un sigle, qui peut signifier :
 paralysie périodique thyrotoxique ;
 Parti progressiste tchadien, un parti politique actif au Tchad entre 1947 et 1973 ;
 Partouche Poker Tour, une série de tournois de poker en France ;
 personne de petite taille ;
 porteur polyvalent terrestre, un camion de l'armée de terre française en service depuis 2013.

PPT est aussi un code, qui fait référence à :
 aéroport international de Tahiti Fa'a'ā (Polynésie française), selon la liste des codes AITA des aéroports.

ppt est un symbole, qui représente :
  :  = .

ppt est aussi un code, utilisé comme :
 extension de nom de fichier .ppt, pour les diaporamas réalisés avec le logiciel de présentation Microsoft PowerPoint (ppt est l'abréviation de , voir aussi .pps).

Notes et références